Марина (Мария) Алексеевна Салакова (род. 1973) — российская актриса театра, Заслуженная артистка России (2008).

Биография 
Родилась 10 сентября 1973 года.

Актёрскому мастерству училась в Нижегородском театральном училище, а затем в 1997 году окончила Школу-студию МХАТ (курс А. Н. Леонтьева), после чего была принята в Театр-студию О. Табакова.

Творчество

Роли в театре 
МХТ имени А. П. Чехова
 «Чайка» А. Чехова — Нина Заречная

Театр-студия О. Табакова
 «Обыкновенная история» В. Розова по И. Гончарову — Елизавета Александровна
 «Псих» А. Минчина — Ольга
 «Любовь как милитаризм» П. Гладилина — Татьяна
 «Опасные связи» Ш. де Лакло — Госпожа де Турвель
 «Долгий рождественский обед» Т. Уайлдера — Лючия
 «На дне» М. Горького — Анна
 «Последние» М. Горького — Любовь
 «Олеся» А. Куприна — Онисья
 «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского — приживалка
 «Ещё Ван Гог…»
 «Комната смеха»
 «Дьявол» Л. Толстого — Марья Павловна Иртенева
 «Сестра Надежда» А. Володина — Нелли
 «Под небом голубым» Д. Элдриджа — Хелен
 «Моя прекрасная леди» Д. Шоу — миссис Айнсфорд-Хилл
 «Разговоры после…» Я. Реза — Эдит
 «Мадонна с цветком» М. Глушко — Полина Дмитриевна

Фильмы-спектакли 
 «На дне» (2000) — Анна
 «Псих» (2005) — Ольга
 «На всякого мудреца довольно простоты» (2007) — приживалка

Признание и награды 
 Заслуженная артистка России (2008).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Московского театра Олега Табакова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский театр Олега Табакова